Schloss Le Breuil (frz. Château du Breuil) ist der Name folgender Schlösser in Frankreich:

 Schloss Le Breuil (Bonneuil), Département Charente
 Schloss Le Breuil (Le Breuil), Département Saône-et-Loire
 Schloss Le Breuil (Le Breuil-en-Auge), Département Calvados
 Schloss Le Breuil (Cheverny), Département Loir-et-Cher
 Schloss Le Breuil (Cissac-Médoc), Département Gironde
 Schloss Le Breuil (Collonges-la-Rouge), département Corrèze
 Schloss Le Breuil (Garancières), Département Yvelines
 Schloss Le Breuil (Grives), Département Dordogne
 Schloss Le Breuil (Gueugnon), Département Saône-et-Loire
 Schloss Le Breuil (Peyrilhac), Département Haute-Vienne
 Schloss Le Breuil (Saint-Denis-la-Chevasse), Département Vendée
 Schloss Le Breuil (Saint-Paterne-Racan), Département Indre-et-Loire
 Schloss Le Breuil (Verteillac), Département Dordogne